

Anno 
 1634 – (MDCXXXIV in numeri romani) è un anno dell'XVII secolo
 1634 a.C.

Matematica 
 1634 – numero naturale

Astronomia 
 1634 Ndola – asteroide della fascia principale del sistema solare